Alex Carvalho Reis, mais conhecido como Matoso (Santos, 29 de abril de 1981), é um músico brasileiro. Foi líder da banda brasileira Trindade.

Discografia 
Urubuqueçaba (2010)
Manhã Diferente (2007)
Um Dia (2005)
Acordando no Deitar (2003)
Noite C.P.E. (2001)

Cantores do estado de São Paulo
Bateristas do estado de São Paulo
Bateristas de música popular brasileira
Percussionistas do estado de São Paulo
Naturais da cidade de São Paulo